Der Name Musculus opponens digiti minimi kann stehen für:
 die „Kleinfingergegensteller“ (an der Hand), siehe Musculus opponens digiti minimi (Hand)
 die „Kleinzehengegensteller“ (am Fuß), siehe Musculus opponens digiti minimi (Fuß)